Spojení písmen T a I může mít různé významy:

TI 
 CH-TI – kód ISO 3166-2 pro kanton Ticino
 Texas Instruments – zkratka této americké firmy
 Transparency International – zkratka organizace
 T.I. – alias amerického rappera Clifforda Josepha Harrise Jr.

Ti 
 Titan (z latinského Titanium) – chemický prvek
 Ti Žen-ťie – historická postava čínského státníka za dynastie Tchang
 Soudce Ti – postava z detektivních románů Roberta van Gulika
 tebi – značka binární předpony pro 240

ti 
 tvary zájmen (ukazovací a osobní – wikt:ty, wikt:ten)
 ti (jednotka) – stará indonéská jednotka pro opium – 1 ti = 3,9 gramu = 1/16000 pikul
 latinská zkratka pro tinkturu
 tygriňa – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Zkratky
Značky